Eddie Johnson (né en 1984) est un joueur américain de football.
 Eddie Johnson (né en 1959) est un joueur américain de basket-ball ayant notamment été élu meilleur  de la NBA en 1989.
 Eddie Johnson (1955-2020) est un joueur américain de basket-ball ayant notamment participé au NBA All-Star Game en 1980 et 1981.
 Eddie Johnson (1919-1974) était un pilote automobile américain.  Il a notamment participé à plusieurs éditions des 500 miles d'Indianapolis dans le cadre du championnat du monde de Formule 1.